Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2014./15., te se sastoji od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 Premijer liga 2014./15.
 1. HRL 2014./15.
 3. HRL 2014./15.
 5. rang 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRL Jug 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Jug 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 2014./15. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr, 2. HRL Sjever 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Sjever 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 hrs.hr, 2. HRL Zapad 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Zapad 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.

2014-15
m-2